Blur: The Best Of — сборник лучших песен британской рок-группы Blur, вышедший в октябре 2000 года и ставший последним релизом группы на лейбле Food Records. Сборник вышел на компакт-диске, мини-диске, аудиокассете, грампластинке, а также на VHS и DVD.

Об альбоме 
Альбом содержит все синглы группы, выпущенные в период с 1990 по 2000 год, также включая композицию «This Is a Low» с альбома Parklife и новую песню «Music Is My Radar». Специальное CD-издание сборника содержало дополнительный диск с концертными записями группы. В VHS/DVD-издание вошли 22 видеоклипа. Примечательно то, что клип на новую песню «Music Is My Radar» по неизвестной причине не вошёл в VHS/DVD-версию сборника. Альбом дебютировал на 3-й строчке британского чарта и 186-й строчке Billboard 200. По данным на март 2009 года в Великобритании Blur: The Best Of был продан тиражом в 1,000,000 экземпляров. Первоначально название сборника было «Best Blur Album in the World Ever», с ссылкой на название серии сборников разных исполнителей The Best… Album in the World…Ever! (которые, к тому же, часто содержали песни Blur).

Над оформлением сборника работал художник Джулиан Опи. Обложка альбома находится в Национальной портретной галерее в Лондоне. Эта обложка имеет некоторое сходство с обложкой альбома Hot Space группы Queen.

Альбом получил положительные отзывы от критиков. На сайте Metacritic Blur: The Best Of получил 88 % из 100, что свидетельствует об очень хорошем рейтинге.

Список композиций

Стандартное издание 
Авторы всех песен Деймон Албарн, Грэм Коксон Алекс Джеймс и Дейв Раунтри
 «Beetlebum» (из альбома Blur) — 5:05
 «Song 2» (из альбома Blur) — 2:02
 «There's No Other Way» (из альбома Leisure) — 3:14
 «The Universal» (из альбома The Great Escape) — 4:00
 «Coffee & TV» (Edit) (из альбома 13) — 5:18
 «Parklife» (из альбома Parklife) — 3:07
 «End of a Century» (из альбома Parklife) — 2:47
 «No Distance Left to Run» (из альбома 13) — 3:26
 «Tender» (из альбома 13) — 7:41
 «Girls & Boys» (Edit) (из альбома Parklife) — 4:18
 «Charmless Man» (из альбома The Great Escape) — 3:33
 «She's So High» (Edit) (из альбома Leisure) — 3:49
 «Country House» (из альбома The Great Escape) — 3:57
 «To the End» (Edit) (из альбома Parklife) — 3:51
 «On Your Own» (из альбома Blur) — 4:27
 «This Is a Low» (из альбома Parklife) — 5:02
 «For Tomorrow» (Visit To Primrose Hill Extended) (из альбома Modern Life Is Rubbish) — 6:02
 «Music Is My Radar» (новая песня) — 5:29

Специальное издание (только на компакт-диске) 

Концерт на Арене Уэмбли, 11 декабря 1999.
 «She's So High» — 5:24
 «Girls & Boys» — 4:21
 «To the End» — 4:08
 «End of a Century» — 3:00
 «Stereotypes» — 3:27
 «Charmless Man» — 3:31
 «Beetlebum» — 6:09
 «M.O.R.» — 3:09
 «Tender» — 6:20
 «No Distance Left to Run» — 4:09

VHS/DVD 
 «She's So High»
 «There's No Other Way»
 «Bang»
 «Popscene»
 «For Tomorrow»
 «Chemical World»
 «Sunday Sunday»
 «Girls & Boys»
 «Parklife»
 «To the End»
 «End of a Century»
 «Country House»
 «The Universal»
 «Stereotypes»
 «Charmless Man»
 «Beetlebum»
 «Song 2»
 «On Your Own»
 «M.O.R.»
 «Tender»
 «Coffee & TV»
 «No Distance Left to Run»

Участники записи 
 Дэймон Албарн — вокал, клавишные, гитара, продюсирование
 Грэм Коксон — гитара, бэк-вокал, ведущий вокал в «Coffee and TV» и «Tender», продюсирование
 Алекс Джеймс — бас-гитара, продюсирование
 Дейв Раунтри — ударные, продюсирование
 Джек Кларк — микширование
 Эл Клэй — микширование
 Джэйсон Кокс — инженер
 Том Герлинг — ассистент продюсера
 Бен Хиллер — продюсер, инженер
 Джефф Наулер — ассистент инженера
 Дэмиэн ЛеГэссик — программирование
 Стив Ловелл — продюсер
 Джерард Наваро — ассистент инженера
 Уильям Орбит — продюсер, инженер
 Джереми Пламб — арт-директор, дизайнер
 Стив Пауэр — продюсер
 Иэн Робертон — ассистент инженера
 Энди Росс — инженер
 Джон Смит — продюсер, инженер
 Стивен Стрит — продюсер, инженер
 Грег Уильямс — фотограф

Примечания

Ссылки 
 
 

2000
Сборники 2000 года
Сборники Parlophone
Сборники EMI Records
Сборники на английском языке